

Geografia
Carpello – frazione del comune italiano di Foligno
Carpello – frazione del comune italiano di Posta Fibreno
Rio Carpello – fiume del Lazio, immissario del Lago Fibreno

Altro
Carpello – elemento dell'organo femminile dei fiori